Rozsos István (1922–1963) színművész
 Rozsos István (1944) operaénekes
 Rozsos István (1932–2018) sebész

Jegyzetek